Жиганшин — татарская фамилия.

Известные носители 
 Жиганшин, Ренат Рифатович (род. 1974) — дирижёр симфонического оркестра.
 Жиганшин, Руслан Наильевич (род. 1992) — российский фигурист выступающий в танцах на льду, брат Н.Н. Жиганшиой.
 Жиганшина, Нелли Наильевна (род. 1987) — немецкая, а ранее российская фигуристка, выступающая в танцах на льду, сестра Р.Н. Жиганшина.